2 miejscowości w Polsce: 
 Janowica – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Siedliszcze 
 Janowica – wieś w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Cyców